La Première – canale radiofonico belga di RTBF
La Première – emittente radiofonica svizzera della RTS
La Première – network televisivo di France Télévisions dedicato ai dipartimenti e regioni d'oltremare